Ecot bezeichnet:

Ecot-la-Combe, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Marne
Écot, eine Gemeinde im französischen Département Doubs